Hawkeye, 1994-es amerikai televíziós sorozat
 Hawkeye, 2021-es amerikai televíziós sorozat